Macht est le nom de famille de 
 Gabriel Macht (né en 1972), acteur américain
 Stephen Macht (né en 1942), acteur américain

Macht est un mot allemand et un mot néerlandais.

En allemand
 Arbeit macht frei (Le travail rend libre), doctrine d'Hegel
 Alle Macht der Super 8, mouvement cinématographique underground aux environs de 1980
 Einigkeit macht stark (L'union fait la force), devise nationale de la Belgique
En néerlandais
 Eendracht maakt macht (L'union fait la force), devise nationale de la Belgique

Homonymie de patronyme